Kefalóvryso kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Kefalóvryso (ort i Grekland, Thessalien), Trikala, 
 Kefalóvryso (ort i Grekland, Epirus), Nomós Ioannínon, 

Robotskapade Greklandförgreningar